Колонија 5 де Мајо има више значења:

 Колонија 5 де Мајо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија 5 де Мајо (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија 5 де Мајо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија 5 де Мајо (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику